

Persone
Pedro David Rosendo Marques, noto come Pedro Marques – calciatore portoghese (n. 1998)
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques, noto come Pedro Marques – politico portoghese (n. 1976)